Ernest Hoschedé (1832-1891), négociant, créateur de revue, critique d'art, collectionneur d'art et mécène français ;
 Alice Hoschedé (1844-1911), femme du précédent puis de Claude Monet ;
 Blanche Hoschedé (1865-1947), femme peintre et modèle français, fille des précédents ;
 Suzanne Hoschedé (1868-1899), modèle français, sœur de la précédente ;
 Frédérique Hoschedé (1953- ), chanteuse, actrice et animatrice de télévision française, plus connue sous le nom de Dorothée.